Sint Maartenslaan (Maastricht)
 Sint Maartenslaan (Stramproy)
 Sint Maartenslaan (Weert)